Esmark est un nom propre qui peut désigner :

Nom de famille 
Esmark est un nom de famille dano-norvégien notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Jens Esmark (1763–1839), géologue, minéralogiste et alpiniste dano-norvégien ;
 Morten Thrane Esmark (1801–1882), géologue, minéralogiste et prêtre norvégien, fils du précédent ;
  (1806–1884), zoologiste norvégien, frère du précédent ;
  (1841–1897), naturaliste norvégienne.

Toponyme 
  est un quartier (ortsteil) du village allemand de Satrup, dans le Schleswig-Holstein.

Glacier 
 Le glacier Esmark est un glacier situé en Géorgie du Sud, dans le territoire britannique d'outre-mer de la Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud ;
 Le glacier Esmark est un glacier situé sur l'île du Spitzberg, dans le Svalbard, en Norvège.

Notes et références